Monterey (spanisch Monte Rey „Königsberg“) steht für:

 Monterey AVA, Weinbaugebiet im US-Bundesstaat Kalifornien
 Monterey Bay, Meeresbucht in Kalifornien
 Monterey County, Verwaltungseinheit in Kalifornien
 macOS Monterey, eine Version des Betriebssystems macOS von Apple 
 Mercury Monterey, Pkw-Modell
 Opel Monterey, Geländewagen

Schiffe:
 Monterey (Schiff, 1931), Matson Lines (1931–2000)
 Monterey (Schiff, 1952), Matson Lines (1952–2006)
 USS Monterey (BM-6) (1893–1921)
 USS Monterey (CVL-26), Flugzeugträger (1943–1956)
 USS Monterey (CG-61), Kreuzer (seit 1990)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Monterey (Alabama)
 Monterey (Arkansas)
 Monterey (Florida)
 Monterey (Illinois)
 Monterey (Indiana)
 Monterey (Iowa)
 Monterey (Kalifornien), Küstenstadt im Monterey County
 Monterey (Bourbon County, Kentucky)
 Monterey (Owen County, Kentucky)
 Monterey (Louisiana)
 Monterey (Massachusetts)
 Monterey (Michigan)
 Monterey (Minnesota)
 Monterey (Mississippi)
 Monterey (Missouri)
 Monterey (Nebraska)
 Monterey (New York)
 Monterey (Clermont County, Ohio)
 Monterey (Mercer County, Ohio)
 Monterey (Berks County, Pennsylvania)
 Monterey (Franklin County, Pennsylvania)
 Monterey (Lancaster County, Pennsylvania)
 Monterey (Tennessee)
 Monterey (Virginia)
 Monterey (Wisconsin), im Waukesha County
 Monterey Park, Stadt im Los Angeles County, Kalifornien

Siehe auch:
 Junta von Monterey
 Monterrei
 Monterrey (Begriffsklärung)